L'Open de Houston de squash 2023 est l'édition 2023 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 4 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Arhan Chandra.

Mostafa Asal se voit assuré d'être le nouveau  mondial après sa qualification pour la finale et remporte le titre.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2023
Sport aux États-Unis en janvier 2023
Squash en 2023